Une triade est un ensemble de trois éléments (personnes, idées, unités, divinités, ou choses) étroitement liés. 

Le terme triade peut désigner :
 en économie et géographie économique, les trois pôles (Europe occidentale, Amérique du Nord et Asie de l'Est) qui dominent le commerce international (voir l'article détaillé : Triade (économie)) ;
 en chimie, l'ensemble de trois éléments d'un même groupe dans le tableau périodique des éléments, par exemple, la triade cuivre, argent, or ;
 en anatomie, une structure du muscle squelettique, chaque fibre comportant plusieurs milliers de triades ;
en biologie moléculaire, une triade catalytique ;
 en criminologie, une organisation criminelle chinoise, comme les Yakuza au Japon ou la Mafia en Italie (voir l'article Triades chinoises) ;
 en philologie, les triades indo-européennes ;
 en musique, un accord de trois notes ;
 en sémiotique, la relation interne du signe qui met en œuvre le processus de signification, la sémiose ;
 en philosophie politique, certaines valeurs ou vertus érigées en triades, comme Liberte-Égalite-Fraternité en république démocratique, ou encore Vérité-Justice-Droiture dans l'antiquité égyptienne ; 
 en sociologie, un ménage à trois, arrangement domestique dans lequel trois personnes ayant des relations sexuelles entre elles habitent le même logement ;
 en littérature médiévale, des textes ou des thèmes regroupés trois par trois, comme les triades galloises ;
 en calcul tensoriel, Gibbs désignait ainsi les tenseurs d'ordre 3 dans son traité d'analyse vectorielle (1901). Ce terme a été repris par Jaumann quelques années plus tard ;
 en informatique, Triade, une plate-forme pédagogique et administrative sous licence libre.

Religions 
Les triades sont des ensembles de trois divinités complémentaires. Notamment : 
 en mythologie égyptienne, il y avait les triades :
 d'Héliopolis (Khépri, Rê, Atoum),
 de Memphis (Ptah, Sekhmet, Néfertoum),
 de Thèbes (Amon, Mout, Khonsou),
 d'Edfou (Horus, Hathor, Harsomtous),
 d'Éléphantine (Khnoum, Anoukis, Satis),
 de Médamoud (Râttaouy, Montou, Harparê),
 et d'Erment (Iounyt, Montou, Râttaouy) ;
 en mythologie romaine, la triade capitoline rassemble les trois divinités Jupiter, Junon, Minerve ; elle aurait été précédée par la triade précapitoline ; plus tardive, la triade palmyrénienne est un bas-relief du  provenant de Palmyre et représentant trois divinités d'origine parthe ;
 dans la mythologie babylonienne, Bēl, Éa et Anu sont les dieux de la terre, de la mer et du ciel ;
dans le taoïsme, où le chiffre trois a une grande importance, la "Grande Triade" se réfère au Ciel (Tien), à la Terre (Ti) et à l'Homme, l'être humain (Jen). Fils du Ciel-yang et de la Terre-yin, l'Homme, doit cultiver ces deux énergies en lui ;
 dans l'hindouisme : la Trimūrti.

Cinéma 

 Triade, court métrage néerlandais sorti en 2010 ;
 Triade, court métrage néerlandais sorti en 2013.

Voir aussi 
 
 
  (1),  (2), Triade (3),  (4),  (10), Myriade (10 000)